Robbie är ett förnamn som är vanligast i engelskspråkiga länder. Det kan vara ett smeknamn för Robert.

Kända personer med namnet Robbie inkluderar:

Robbie Amell, kanadensisk skådespelare
Robbie Buhl, amerikansk racerförare
Robbie Coltrane, skotsk skådespelare
Robbie Fowler, engelsk fotbollsspelare
Robbie Francevic, nyzeeländsk racerförare
Robbie Jarvis, engelsk skådespelare
Robbie Keane, irländsk fotbollsspelare
Robbie Kerr, brittisk racerförare
Robbie Krieger, amerikansk gitarrist
Robbie Lawler, amerikansk MMA-utövare
Robbie McEwen, australisk tävlingscyklist
Robbie Nevil, amerikansk popsångare
Robbie Robertson, kanadensisk musiker
Robbie Rogers, amerikansk fotbollsspelare
Robbie Savage, walesisk fotbollsspelare
Robbie Shakespeare, jamaicansk musikproducent
Robbie Williams, brittisk popsångare
Robbie Winters, skotsk fotbollsspelare

Mansnamn